

Geografia
 Canada
 Jasper – località del Jasper National Park, Alberta
 Stati Uniti d'America
 Jasper – città della Contea di Walker, Alabama
 Jasper – capoluogo della Contea di Newton, Arkansas
 Jasper – capoluogo della Contea di Hamilton, Florida
 Jasper – capoluogo della Contea di Pickens, Georgia
 Jasper – capoluogo della Contea di Dubois, Indiana
 Jasper – township della Contea di Midland, Michigan
 Jasper – città della Contea di Pipestone, Minnesota
 Jasper – città della Contea di Jasper, Missouri
 Jasper – città della Contea di Steuben, New York
 Jasper – capoluogo della Contea di Marion, Tennessee
 Jasper – città della Contea di Jasper, Texas

Informatica
 JasPer – software grafico che supporta JPEG 2000
 JasperReport – software per creazione report su RDBMS

Altro 
 Jasper – nome proprio maschile corrispondente all'italiano Gaspare
 Jasper – parola inglese per il diaspro
 Jasper – singolo della cantante giapponese Kimura Kaela del 2008
 Jasper – personaggio della serie animata Steven Universe
 Parco nazionale di Jasper – parco nazionale del Canada